The Charge of the Light Brigade steht für:

 britische Attacke am 25. Oktober 1854 im Krimkrieg, siehe Attacke der Leichten Brigade
 The Charge of the Light Brigade (Gedicht), Erzählgedicht von Alfred Lord Tennyson (1854)
 englischer Originaltitel von Der Verrat des Surat Khan, US-amerikanischer Abenteuerfilm (1936)
 englischer Originaltitel von Der Angriff der leichten Brigade, britischer Kriegsfilm (1968)